Села:
 Крейдяне — Луганська область, Старобільський район, Біловодська селищна громада
 Крейдяне — Луганська область, Старобільський район, Марківська селищна громада